Owen County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Owen County (Indiana) – okres státu Indiana
 Owen County (Kentucky) – okres státu Kentucky